Windmühle steht für:
 Windmühle, ein technisches Bauwerk zur Umsetzung von Windenergie in Mechanische Arbeit
 Windrad (Kinderspielzeug), ein an einem Stab befestigter Rotor aus Papier oder Folie
 Windmühle (Knotenpunkt), eine Bauform eines höhenfreien Knotenpunktes im Straßenbau

Orte:
 Windmühle (bei Pfaffengreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Windmühle (bei Elpersdorf), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Windmühle (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Windmühle (Königstein), Ortsteil des Marktes Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Windmühle (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Laufen der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Windmühle (Welschbillig), Wohnplatz der Gemeinde Welschbillig, Rheinland-Pfalz
 Windmühle (Wien), Teil eines Stadtbezirks von Wien

Siehe auch:
 Windkraftanlage
 Mühle (Begriffsklärung)
 Windmühlen, Erzählung des deutschen Schriftstellers Arno Schmidt (1914–1979)

,